Афанасьев, Константин: Афанасьев, Константин Евгеньевич (1953—2013) — профессор, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института вычислительных технологий СО РАН.
 Афанасьев, Константин Семёнович (1821—1871) — российский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Афанасьев, Константин Яковлевич (1793—1857) — российский художник и гравёр на меди.